Az 1996. évi nyári olimpiai játékok férfi páros teniszversenyét a Todd Woodbridge, Mark Woodforde alkotta ausztrál duó nyerte, a britek kettőse előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Todd Woodbridge / Mark Woodforde (Bajnok)
  Grant Connell / Daniel Nestor (Második kör)
  Jacco Eltingh / Paul Haarhuis (Elődöntős)
  Jonas Björkman / Nicklas Kulti (Első kör)

<ol start="5">
  Jiří Novák / Jan Vacek (Negyeddöntős)
  Ellis Ferreira / Wayne Ferreira (Negyeddöntős)
  Javier Frana / Luis Lobo (Első kör)
  Byron Black / Wayne Black (Második kör)

Tábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
 ITF Eredmények 

F2